Orgel der St.-Nikolai-Kirche steht für:
 Orgel der Nikolaikirche (Flensburg)
 Orgeln der Nikolaikirche (Leipzig)
 Orgel der St.-Nikolai-Kirche (Stralsund), die Orgel der Nikolaikirche in Stralsund
 Orgel der St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch), die Orgel der St.-Nicolai-Kirche im Cuxhavener Stadtteil Altenbruch, siehe St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch)#Orgel